Reineccius ist der Familienname von

 Christian Reineccius (1668–1752), deutscher Hebraist, Theologe und Pädagoge
 Jacob Reineccius (1572–1613), deutscher evangelischer Pfarrer 
 Joachim Jacob Reineccius (1697–1774), deutscher Jurist 
 Reiner Reineccius (1541–1595), deutscher Historiker